Kommisæren () er en sovjetisk spillefilm fra 1967 af Aleksandr Askoldov.

Medvirkende 
 Nonna Mordjukova som Klavdia Vavilova
 Rolan Bykov som Yefim Magazannik
 Ljudmila Volynskaja
 Vasilij Sjuksjin som Kozyrev
 Raisa Nedasjkovskaja som Maria

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1967
Dramafilm fra Sovjetunionen
Krigsfilm fra Sovjetunionen